— вид двудольных растений рода  семейства .

Растение впервые описано в 1840 году в публикации Джона Торри и Эйсы Грея. Торри и Грей использовали название Spiraea densiflora из рукописи Томаса Наттолла, однако при описании занесли его в список вероятных синонимов другого вида — Spiraea betulifolia, что запрещено МКБН. Первым действительным названием вида было опубликованное в 1875 году Spiraea splendens.

Англоязычные названия — «rose meadowsweet», «mountain spiraea» и «dense-flowered spiraea».

Распространение, описание, экология 
Распространён в Канаде и США: от Британской Колумбии до Калифорнии. Вид вне угрозы к исчезновению.

Кустарник высотой до одного метра. Цветки — от ярко-розовых до оранжево-красных. Цветёт летом (с июля по август). Предпочитает влажные места: обитает вдоль пресноводных озёр, рек, во влажных скалистых районах и в субтропических лесах.

Значение 
Издавна используется местными индейскими племенами в качестве лекарства от болей в желудке, и для изготовления тонизирующего напитка. Используется также в курительных смесях, в частности как заменитель табака.

Синонимика 
В синонимику  входят следующие названия:

Примечания

Литература 
 Casebeer, M. (2004). Discover California Shrubs. Sonora, California: Hooker Press. ISBN 0-9665463-1-8

Флора Северной Америки
Спирейные
Лекарственные растения